L'équipe d'Italie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs italiens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération italienne de basket-ball (Federazione Italiana Pallacanestro). Elle est entraînée par Ettore Messina, entraîneur adjoint aux Spurs de San Antonio.

L'équipe d'Italie a été sacrée deux fois championne d'Europe, en 1983 et 1999.

Historique 

L'équipe d'Italie dispute son premier match international le  à Milan, contre l'équipe de France. Elle s'impose le score de 23 à 17.

Résultats dans les grandes compétitions 

L'équipe d'Italie comptabilise douze médailles dans les trois compétitions internationales majeures (deux médailles d'or, six médailles d'argent et quatre de bronze).
Elle a obtenu deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques, en 1980 et 2004.
Elle totalise dix médailles à l'EuroBasket dont deux d'or obtenues en 1983 et 1999, quatre d'argent et quatre de bronze.
L'équipe d'Italie n'est jamais montée sur le podium du championnat du monde.

Équipe actuelle 
Effectif lors du Championnat d'Europe de basket-ball 2022.

Sélectionneur :  Gianmarco Pozzecco

Joueurs marquants 

 Gianluca Basile
 Roberto Brunamonti
 Vincenzo Esposito
 Gregor Fucka
 Giacomo Galanda
 Walter Magnifico
 Pierluigi Marzorati
 Dino Meneghin
 Carlton Myers
 Gianmarco Pozzecco
 Antonello Riva
 Stefano Rusconi

Références

Liens externes 

 Site de la fédération italienne

Italie
Basket-ball en Italie
Basket-ball